YER – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Fort Severn (Ontario) (Canada)
 YER – codice valutario ISO 4217 del Rial yemenita, valuta dello Yemen